Ема од Валдека и Пирмонта (Бад Аролзен, 2. август 1858 — Хаг, 20. март 1934)
је била краљица Краљевине Холандије из династије Валдек. Била је кћерка George Victor, Prince of Waldeck and Pyrmont и Helena of Nassau.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1858.
Умрли 1934.